Der Dreiband Grand Prix 1991/8 war das 32. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 16. bis zum 20. Oktober 1991 in Wijchen statt.

Das UMB/CEB-Turnier wurde als "EURO GRAND PRIX DREIBAND" ausgetragen.

Geschichte 
Der in Peru geborene und damals in Hamburg lebende Maximo Aguirre gewann überraschend den Grand Prix in Wijchen. Aguirre spielte in der Deutschen Bundesliga für den BSV München. Im Finale gewann er gegen den Dänen Tonny Carlsen mit 3:1 Sätzen. Im rein niederländischen Duell um Platz drei siegte Raimond Burgman gegen Rini van Bracht glatt mit 3:0 Sätzen.

Turniermodus 
Es wurde eine Vorrunde mit acht Gruppen à vier Spieler gespielt. Die Gruppensieger kamen ins Viertelfinale. In der Vorrunde wurde auf zwei Gewinnsätze und in der Finalrunde auf drei Gewinnsätze gespielt.

Leider sind in den offiziellen Ergebnissen der CEB (CEB Report) nur die erzielten Punkte angegeben. Da keine Aufnahmen veröffentlicht wurden, gab es in den Gruppenspielen unverständliche Ergebnisse. Vermutlich wurde beim Turnier doch ein GD ermittelt.

Vorrunde

Gruppenphase

Endrunde

K.-o.-Phase 

Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Legende: 1. Satz/2. Satz/3. Satz/4. Satz/5. Satz/(ED)

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1991/8
Karambolageveranstaltung 1991
Billardturnier in Wijchen